Reverberi ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Franco Reverberi (* 1934), italienischer Komponist und Musiker
 Gian Piero Reverberi (* 1939), italienischer Komponist